Ел Иносенте има више значења:

 Ел Иносенте (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Иносенте (Мартинез де ла Торе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику